Лебедев, Иван Александрович:
 Лебедев, Иван Александрович (1861 — после 1917) — мировой судья, депутат II Государственной думы (1907).
 Лебедев, Иван Александрович (род. 1986) — российский музыкант и продюсер.